Михайловка — село в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Макарьевского сельсовета.

История 
Основано в 1919 г. В 1928 году деревня Михайловка состояла из 48 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Макарьевского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района